Пащенко Анатолій Олексійович (8.11.1952, м.Горький - 26.07.1990, загинув в автопригоді поблизу села Малютинці на Полтавщині). Музикант. Композитор. Художній керівник вокально - інструментального ансамблю "Краяни".

Життєпис

Життєпис 
Анатолій Пащенко народився 8 листопада 1952 року в м. Горький(раніше і нині - м.Нижній Новгород) в родині військового(вихідців з Полтавщини на Україні), тому весь час вимушено змінювали місце проживання.

Закінчив музичне училище в м.Іваново.

Після закінчення 1977 року Горьківської консерваторії працював в Полтавській філармонії.Був керівником вокально-інструментального ансаблю "Краяни".

Загинув в автопригоді на 136-му кілометрі автошляху Київ-Полтава 26 липня 1990 року.

Похований на Розсошинському кладовищі в м.Полтава.

Родина 
З дружиною Іриною(уродженка м.Кривий Ріг) мають сина.Єлізара 28 серпня 1982 року народження. Пащенко Єлізар Анатолійович працює викладачем Полтавського музичного училища і грає в симфонічному оркестрі обласного драмтеатру.

Дискографія 
1981–го з’явився перший успішний міньйон гурту "Краяни" фірми "Мелодія", де були пісні ”Роксолана”, “Стожари”, ”Что тебе подарить”, “За літами”.

1985 - диск-гігант "Что тебе подарить?"

1986 - диск-гігант фірми "Мелодія" -"Український сувенір"

Нагороди і відзнаки 

1987–го року  ”Краяни” і А.О.Пащенко стали дипломантами Всесоюзного конкурсу артистів естради, де виконували «Туман яром». 

1988 -  з першого Республіканського конкурсу «Пісенний вернісаж» у Києві «Краяни» приїхали зі  званням лауреатів. Потім вони ставали на ньому лауреатами ще одинадцять разів. І досі цього своєрідного рекорду ніхто з музикантів не перевершив.

Джерела 
Марина Коваль."Краяни". // "Культура і життя":газета, №48.1992,28 листопада,с.8

https://zmist.pl.ua/news/anatolij-pashhenko-shlyah-vid-vystupiv-u-miskyh-restoranah-do-gurtu-krayany

Посилання 
https://www.pisni.org.ua/persons/1699.html

http://www.uaestrada.org/kompozitori/paschenko-anatolij/

Категорії Категорія:Українські культурні діячі Народилися 8 листопада